Чилі — одна з назв червоного перцю
 Чилі кон карне — страва «чилі»
 Чі-Лі () — російська музична група 

 Чилі — держава Південної Америки

Населені пункти 
 Чилі — село, Аулієкольський район, Костанайська область, Казахстан